Дванадцять імамів є духовними та політичними спадкоємцями Мухаммеда, Пророка ісламу, в імамітській гілці шиїтського ісламу.

Список імамів

Примітки 

12 шиїтських імамів
Імами
Шиїти
Імамія
Аліди